Todirești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Todirești (Iași)
 Todirești (Suceava)
 Todirești (Vaslui)